POR, Por ou por peut faire référence à :

Code 
POR est un code, qui signifie :
 POR, 
 POR, Portugal
 selon la liste des codes pays du CIO
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Portugal a pour code PRT
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Portugal a pour code P
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Portugal a pour code alpha-3 PRT
 por, Portugais, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue

Patronyme 

 Bertalan Pór (1880-1964), artiste hongrois ;
 .

Sigle 
POR est un sigle, qui signifie :
 Pacific Ocean Region, pour plusieurs organismes tels qu'Inmarsat.

Toponyme 

 Por, une communauté rurale arménienne.

Code